Бригамия (также брайямия, или брайамия; ) — род растений семейства , эндемик Гавайских островов.

Род назван в честь американского ботаника  (1841—1926).

Ботаническое описание 
Поликарпические деревца. Стебель неразветвлённый, мясистый, невысокий, увенчан розеткой листьев. Листья мясистые.

Цветки крупные, душистые, собраны в 3—8-цветковые, пазушные кисти. Венчик блюдцевидный, жёлтый или белый; трубка тонкая, прямая. Плод — коробочка, раскрывается двумя продольными боковыми щелями в каждом гнезде. Семена белые, морщинистые. 2n=28.

Виды 
Род включает 2 вида:

Примечания

Литература 
 

Колокольчиковые
Флора Океании
Эндемики Гавайских островов
Таксоны растений, названные в честь людей